Образцово — название населённых пунктов в России:

 Образцово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Образцово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Образцово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Образцово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Образцово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Образцово — посёлок в Щёлковском районе Московской области.
 Образцово — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Образцово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Образцово — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Образцово — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Образцово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Образцово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Образцово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Образцово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Образцово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Образцово-перспективный жилой район
 Образцово-Травино